

Sigle 
 KOR est un sigle composé des trois lettres K, O et R, qui signifie

Club de sport 

 Kayak Océan Rochelais, club kayakiste de mer Rochelais 
 Kop Of Racing, association de spectateurs du club de rugby le Racing Club Salvetat Plaisance (RCSP)

Autres
 Keep On Rocking ! (utilisé aussi bien en français que dans les pays anglo-saxons)...
 Komitet Obrony Robotników,Komitet Obrony Robotników, groupe d'intellectuels polonais dissidents, comité de défense des ouvriers formé dans les années 1980, et qui soutint dès l'origine le syndicat Solidarność (Solidarité).
 Kimagure Orange Road (dessin animé et manga d'origine japonaise), qui compte 18 tomes et a été adapté sous formes d'une série de 48 épisodes, de 8 OAV, de 2 films et de 3 romans.

Code
 KOR est un code, qui signifie 
 Corée du Sud, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 Koryakia, un district autonome de la Russie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:RU)
 Air Koryo, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,
 Kokoro, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports/K,

 kor un code, qui signifie 
 coréen'', selon la norme ISO 639 des codes des langues,

Nom propre 
 Nom propre désignant 
 Kor : le nom d'un important chef militaire Klingon dans l'univers de Star Trek,
 Kor : le nom d'une rivière dans la province Fars en Iran.

Notes et références 

Sigle de 3 caractères
Code